Centre de recherche en ethnomusicologie
 Centre de recherche sur les médiations
 Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance

Sigle de 4 caractères